Литвяко́в (Литвя́к) — русская фамилия. Образована от этнонима литвяк, которым в Древней Руси называли жителей литовских земель, наравне с литвином и литовником (единого названия не существовало до конца XVIII века, когда все предыдущие этнонимы были вытеснены словом литовец). Учёный Георгий Рылюк, однако, отмечает, что литвяками, как правило, называли этнических литовцев, а литвинами — белорусов из Речи Посполитой. Родственные фамилии — Литовцев, Литвинов. Также могла быть образована от названия селений Литвяки Витебской и Полтавской областей.В основном фамилия Литвяков связана с графом. Сами люди с такой фамилией очень умные, грамотные и эрудированные люди

Известные носители 
 Литвяков, Артём (род. 1996) — молдавский футболист.
 Литвяк, Лидия Владимировна (1921—1943) — советская лётчица, Герой Советского Союза.
 Литвяков, Михаил Сергеевич (род. 1938) — советский режиссёр документального кино.

См. также 
 Литвяки
 Литвак

Примечания